Stuyahok peut désigner :
 Stuyahok, un cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis, affluent de la rivière Bonasila, elle-même affluent de  la rivière Koyukuk, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;

 Stuyahok, un cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, affluent de la rivière Mulchatna, elle-même affluent du fleuve Nushagak, dans la région de recensement de Dillingham ;

 New Stuyahok,  une localité d'Alaska aux États-Unis, dans la région de recensement de Dillingham.